Goupillières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Goupillières (Calvados) im Département Calvados
Goupillières (Eure), Ortsteil der Gemeinde Goupil-Othon im Département Eure
Goupillières (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
Goupillières (Yvelines) im Département Yvelines